Por Ignacio Urrutia puede referirse a los siguientes personajes:

 Ignacio Urrutia Manzano (1879-1951), político chileno, exministro de Defensa y exsenador.
 Ignacio Urrutia de la Sotta (1906-1975), político chileno, exdiputado, hijo del primero.
 Ignacio Urrutia Bonilla (n. 1957), político chileno, actual diputado, nieto del anterior.